Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Qatar Total Open 2016 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla sedmá nasazená Češka Lucie Šafářová, která se vrátila na okruh po více než čtvrtroční přestávce, kdy se zotavovala z bakteriální infekce. Poslední předchozí zápas odehrála proti Kerberové 30. října 2015 na Turnaji mistryň 2015.

Vítězkou dvouhry se stala osmá nasazená Španělka Carla Suárezová Navarrová, jež ve finále zdolala nenasazenou Jeļenu Ostapenkovou z Lotyšska po třísetovém průběhu 1–6, 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. 900bodový zisk ji v následném vydání žebříčku WTA z 29. února 2016 posunul zpět do elitní světové desítky, a to na 6. místo, čímž o dvě příčky vylepšila své kariérní maximum. Také Ostapenková dosáhla osobního zlepšení, když poprvé figurovala v první padesátce a to na 41. pozici.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2016
WTA Tour 2016